Kulenkampff ist der Familienname folgender Personen:

 Kulenkampff (Familie)
 Annette Kulenkampff (* 1957), deutsche Kunsthistorikerin und Verlegerin
 Arend Kulenkampff (* 1936), deutscher Philosoph 
 Arnold Hermann Kulenkampff (1744–1834), deutscher Kaufmann und Bremer Senator/Ratsherr
 Caspar Kulenkampff (1921–2002), deutscher Psychiater
 Christoph Kulenkampff (1947–2018), deutscher Jurist und Staatssekretär
 David Kulenkampff (* 1979), österreichischer Musik-Produzent, siehe D.Kay
 Dietrich Kulenkampff (auch Diedrich Kulenkampff; 1880–1967), deutscher Chirurg
 Eberhard Kulenkampff (1927–2021), deutscher Architekt, Städtebauer und Künstler
 Georg Kulenkampff (1898–1948), deutscher Violinist

 Hans-Joachim Kulenkampff (1921–1998), deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator
 Hans Ludwig Kulenkampff (1911–1984), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Heinrich Kulenkampff (1857–1926), deutscher Wollkaufmann  
 Helmuth Kulenkampff (1895–1971), deutscher Physiker 
 Ilse Mayer-Kulenkampff (1916–2008), deutsche Sozialarbeiterin und Hochschullehrerin
 Jens Kulenkampff (* 1946), deutscher Philosoph
 Johannes Kulenkampff (1901–1987), deutscher Unternehmer und Direktor des Norddeutschen Lloyds
 Lina Mayer-Kulenkampff (1886–1971), deutsche Lehrerin und Sozialarbeiterin 
 Walther Kulenkampff (1883–1929), deutscher Politiker (DVP)
 Wolfgang Kulenkampff (* 1941), deutscher Speditionskaufmann und Manager

Siehe auch:
 Kuhlenkamp
 Kulenkamp